Савенн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Савенн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Савен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна